Ко́рнева — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Корнева, Дарья Владимировна (род. 1992) — казахстанская спортсменка-ориентировщица.
 Корнева, Елена Андреевна (род. 1929) — советский и российский иммунофизиолог.
 Корнева, Зинаида Антоновна (1922—2021) — общественный деятель.
 Корнева, Зоя Ивановна (1930—2012) — председатель Московского городского суда.
 Корнева, Любовь Александровна (род. 1945) — советская и российская актриса.
 Корнева, Мария Васильевна (1901—1991) — Герой Социалистического Труда, доярка.
 Корнева, Татьяна Валентиновна (известна как:Татьяна Тишинская и Каролина; род. 1968) — советская и российская певица. См. также